Weisshaupt oder Weißhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Weisshaupt (* 1939), deutsche Philosophin
 Fritz Weißhaupt (1910–1984), deutscher Politiker (DDR)
 Horst Weißhaupt (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Jean Heinrich Weißhaupt (1832–1894), deutscher Fabrikant und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Jörg Weißhaupt (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Josef Weißhaupt (1863–1944), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)
 Marc Weisshaupt (* 1970), deutscher Radrennfahrer
 Marco Weißhaupt (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Noah Weißhaupt (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Norbert Weißhaupt (* 1931), deutscher Fußballspieler
 Pamela Weisshaupt (* 1979), Schweizer Ruderin
 Viktor Weißhaupt (1848–1905), deutscher Maler

Siehe auch:
 Weishaupt